Tschausch (türk. çavuş, kroat. bzw. serb. čauš) steht für:

 einen Unteroffizier oder Feldwebel der türkischen Streitkräfte; siehe Dienstgrade der türkischen Streitkräfte
 einen ehemaligen osmanischen Leibgardisten oder Unteroffizier, welcher den Sultan oder Pascha beim Ausreiten begleitete, siehe Liste osmanischer Titel #Nach den Heeresreformen
 das Oberhaupt der osmanischen Leibgardisten, den Tschausch-Baschi ()
 einen Boten, der die Befehle eines Kommandanten überbringt Tschausch (Bote)
 einen Gerichtsdiener in der Türkei, siehe Tschausch (Gerichtswesen)
 den Anführer der Lanzenreiter beim traditionellen Ringreitturnier Sinjska alka in Kroatien, siehe Alaj-čauš
 einen Unternehmer und Anführer von Pilgerkarawanen in Persien, siehe Tschausch (Persien)
 eine Weintraubensorte, siehe Tschausch (Traubenart)
 einen Spaßmacher bei Hochzeiten in Serbien, siehe Tschausch (Kultur)
 die deutschsprachige Bezeichnung einer Ortschaft in Tschechien, siehe Souš u Mostu